Zboiska peut désigner en Pologne :
 Zboiska, village du powiat de Krosno, dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Zboiska, village du powiat de Sanok, dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Zboiska, village de la voïvodie de Mazovie